Восемь принципов юн (, , эйдзи хаппо: , ёнъджапальбоp) — восемь простейших черт стиля кайшу, вместе образующих иероглиф 永 со значением «вечность». Считается, что постоянная практика написания этого иероглифа помогает достичь красоты в каллиграфии, путём освоения определённых приёмов движения кисти. Каждый из восьми элементов возможно преобразовать в радикалы, составляющие другие иероглифы.

История создания 
Известно, что у истоков формулировки восьми принципов стоял китайский каллиграф Ван Сичжи. Точное происхождение принципов неизвестно, однако существует легенда, по которой в одну ночь после долгого занятия каллиграфией к Ван Сичжи снизошёл старец Байюнь (), который начертал на его руке иероглиф 永, и сказал, что при помощи этого иероглифа возможно довести искусство каллиграфии до совершенства. В древности иероглиф обозначал поток воды, что объясняет схожее начертание с иероглифом 水.

Черты

Примечания 

Китайская письменность
Японская письменность